Grad u Danskoj:
 Taastrup, grad u regiji Hovedstaden

Općina u Danskoj:
 Høje-Taastrup (općina), općina u regiji Hovedstaden